Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 6 (znany także pod nazwą Prague Classic 2010) – dwunasty (ostatni) turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, a szósty rozegrany w tym cyklu w kontynentalnej Europie, rozegrany w Aréna Sparta Podvinný Mlýn w Pradze (Czechy) w dniach 19-21 listopada 2010 roku.

Wzięło w nim udział 127 zawodników.

W finale tego turnieju Anglik Michael Holt pokonał Szkota John Higginsa wynikiem 4–3.

Nagrody 

Zwycięzca: €10 000
II miejsce: €5 000

Półfinalista: €2 500
Ćwierćfinalista: €1 400

Ostatnia 16: €1 000
Ostatnia 32: €500
Ostatnia 64: €200

Turniej główny

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe 

  Rory McLeod 147
  Ryan Day 136, 117, 106
  Joe Perry 135, 116
  Mark Allen 132, 120, 100
  Joe Jogia 132
  Mark Selby 132
  Anthony McGill 127, 107
  Liam Highfield 123
  Adrian Gunnell 122
  Peter Ebdon 121
  Barry Pinches 121
  Matthew Stevens 120
  Jack Lisowski 119, 104
  Graeme Dott 117, 105
  Mark Davis 117
  Jimmy Robertson 115, 111
  Ricky Walden 114, 109
  Shaun Murphy 113, 102
  Gerard Greene 113
  John Higgins 112, 104, 102, 101, 100
  Stuart Bingham 111, 108
  Andy Hicks 110, 101
  Jamie Burnett 109
  Michael Holt 108, 101
  Dominic Dale 105
  Robert Milkins 105
  Daniel Wells 104
  Michael White 103
  Judd Trump 102
  Stephen Maguire 102
  Ken Doherty 102
  Liu Chuang 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
Sport w Pradze
2010 w Czechach

sv:Euro Players Tour Championship 2010/2011#Euro Players Tour Championship 6